Сражение у хребта Ехулин (, весна 1211 года) — первое крупное полевое сражение монгольско-цзиньской войны, в котором была уничтожена кадровая армия империи Цзинь.

Предыстория 
Двинувшись на Цзинь, Чингисхан основной армией занял город Фучжоу, находившийся на северном пограничье Цзинь. Империя Цзинь сосредоточила у хребта Ехулин, прикрывавшего подступы во внутренние районы империи Цзинь, огромную армию в 300—400 тысяч человек, командовал ею полководец по фамилии Дин (в 1-й цзюани «Истории династии Юань» он назван Дин Се, в 120-й цзюани — Дин Би).

Ход сражения 
Чингис-хан послал на разведку своего приближённого Чагана (тангут Идэ из рода Уми, которому Чингис-хан дал монгольскую фамилию и женил на придворной девушке). Чаган сообщил, что место является достаточно удобным для продвижения конницы. Чингис-хан двинулся с армией вперёд и разбил цзиньцев.

Итоги и последствия 
В результате сражения кадровая армия Цзинь была полностью уничтожена. В «Сокровенном сказании» процесс уничтожения описан так:
Пошло такое истребление, что кости трещали, словно сухие сучья.
Рашид ад-Дин, составивший первое историческое описание монгольской империи, написал, что «в этом сражении были уничтожены знаменитые люди» империи Цзинь.

Пограничные округа вдоль Великой стены — Дашуйло и Фэнли, оставшиеся без защиты, были захвачены монголами. Заняв их, монголы смогли как воспользоваться находящимися там пастбищами, так и подождать возвращения корпуса Джэбэ, отправленного в рейд на Восточную столицу Цзинь.

См. также 
 Пленение императоров
 Тумуская катастрофа

Источники 

 «История Востока» (в 6 т.). Т.II «Восток в средние века», — Москва, издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. ISBN 5-02-017711-3
 Р. П. Храпачевский «Военная держава Чингисхана», — Москва: «Издательство АСТ», 2005. ISBN 5-17-027916-7
 Е. И. Кычанов «Властители Азии», — Москва: «Восточная литература», 2004. ISBN 5-02-018328-8

Монгольские завоевания
Ехулин
Сражения XIII века
Военная история Китая
1211 год
Сражения 1211 года
История провинции Хэбэй